Los Toldos est un nom partagé par :

 la ville de Los Toldos, dans le département General Viamonte, dans la province de Buenos Aires;
 le site archéologique Los Toldos, dans la province de Santa Cruz;
 la localité argentine de Los Toldos, dans la province de Salta.

Homonymie de toponyme